Fielding est un patronyme anglais.

Henry Fielding (1707-1754), romancier, dramaturge, poète et journaliste anglais ;
 Sarah Fielding (1710-1768), sœur du précédent, écrivain anglais
 John Fielding (1721-1780), demi-frère des précédents, célèbre magistrat et réformateur social britannique du  ;
 Nathan-Théodore Fielding (vers 1747-1814 ou 1818), portraitiste anglais, ses quatre fils furent peintres et exercèrent à Paris où ils fréquentèrent Eugène Delacroix qui mentionne ces quatre frères dans son Journal du .

(1781-1851), l'aîné, est paysagiste, aquarelliste et graveur. Il est nommé professeur de dessin dans un collège militaire anglais.
 Copley Fielding (1787-1855), s'intéresse aussi à la marine
 Thales Fielding (1793-1837) partage quelque temps le même atelier que Delacroix qu'il initie à l'aquarelle. 
 Newton Fielding (1799-1856), peintre animalier, illustre les Fables de La Fontaine. Il fut également professeur de dessin de la famille de Louis-Philippe exilée.

A. Fielding (1884-?), femme de lettres britannique, auteur de roman policier ;
 Edward Fielding (1875-1945), acteur américain ;
 Fred F. Fielding (1938-), avocat américain et conseiller juridique de la Maison-Blanche ;
 Helen Fielding (1958-), autrice du roman Le Journal de Bridget Jones ;
 Jerry Fielding (1922-1980), compositeur américain de musique de films ;
 Joy Fielding (1945-), romancière canadienne ;
 Reginald Fielding (1909-1983), coureur cycliste canadien ;
 Shawne Fielding (1969), actrice et mannequin américaine ;
 Susannah Fielding (1985-), actrice anglaise.

Toponyme 

 Fielding (Utah).
 La Fielding Snowshoe Patrol Cabin, cabane dans le comté de Flathead, dans le Montana, inscrite au Registre national des lieux historiques.

Sport 
 Fielding est aussi un terme employé au cricket.

Voir aussi 
 ,

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais